Shingo Hyodo (Nagasaki, 29 de julho de 1985) é um futebolista profissional japonês, meio campista, milita no Yokohama F. Marinos.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Yokohama F. Marinos